

Personnalité

Pseudonyme 
 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564), dit Michelangelo en italien (Michel-Ange en français), artiste de la Renaissance italienne.
 Rainer Limpert (1946), dit Michelangelo (chanteur), chanteur allemand.

Prénom 
 Michelangelo Albertazzi (1991), joueur de football italien. 
 Michelangelo Anselmi (1492–1556), peintre italien. 
 Michelangelo Antonioni (1912-2007), réalisateur et scénariste italien. 
 Michelangelo Caetani (1804-1882), aristocrate romain, homme d'État, érudit spécialiste de l'œuvre de Dante. 
 Michelangelo Carbonara (1979), pianiste italien.
 Michelangelo Cauz (1970), coureur cycliste italien.
 Michelangelo Celesia (1814-1904), cardinal italien.
 Michelangelo Cerquozzi (1602-1660), peintre italien. 
 Michelangelo Console (1812-1897), botaniste italien. 
 Michelangelo Conti (1655-1724), pape de l'Église catholique sous le nom d'Innocent XIII.  
 Michelangelo Falvetti (1642-1692), compositeur italien. 
 Michelangelo Fardella (1650-1718), savant et penseur rationaliste sicilien.
 Michelangelo Fracanzani (vers 1632-?), acteur de la commedia dell'arte. 
 Michelangelo Garove (1648-1713), architecte et ingénieur italien.
 Michelangelo Giacomelli (1695-1774), évêque et philologue italien. 
 Michelangelo Grigoletti (1801-1870), peintre italien.
 Michelangelo Luchi (1744-1802), cardinal italien.
 Michelangelo Marchese (1972), acteur belge. 
 Michelangelo Membrini (actif entre 1484 et 1525), peintre italien.  
 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), dit Le Caravage, peintre italien.
 Michelangelo Morlaiter (1729-1806), peintre italien.
 Michelangelo Naccherino (1550-1622), sculpteur italien. 
 Michelangelo Palloni (1637-1712), peintre italien. 
 Michelangelo Passaniti (actif depuis 2013), acteur français. 
 Michelangelo Petruzziello (1902-1961), écrivain et poète italien.  
 Michelangelo Pistoletto (1933), peintre et sculpteur italien.
 Michelangelo Rampulla (1962), joueur de football italien. 
 Michelangelo Ricci (1619-1682), mathématicien et cardinal italien.
 Michelangelo Ricciolini (1654-1715), peintre italien. 
 Michelangelo Rossi (1602–1656), compositeur, violoniste et organiste italien. 
 Michelangelo Spada (actif en 1730), peintre italien. 
 Michelangelo Tamburini (1648-1730), prêtre Jésuite italien.
 Michelangelo Tonti (1566-1622), cardinal italien. 
 Michelangelo Unterberger (1695-1758), peintre autrichien. 
 Michelangelo Vella (1710-1792), compositeur, organiste et pédagogue maltais. 
 Michelangelo Alessandro Colli-Marchi (1738-1808), général de l'armée impériale du Saint-Empire, commandant de l'armée du royaume de Sardaigne. 
 Michel-Angelo Cambiaso (1738-1813), homme politique italien, doge de la République de Gênes, sénateur français sous le Premier Empire.

Cinéma 
 The Titan: Story of Michelangelo (), film

Fiction 
 Michelangelo (Tortues Ninja), une des Tortues Ninja.

Marine 
 Michelangelo (paquebot), paquebot italien.

Toponyme 
 Caprese Michelangelo, commune italienne.
 Michelangelo (cratère), cratère d'impact à la surface de Mercure.
 Michelangelo Towers, immeuble résidentiel de la banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud.
 Piazzale Michelangelo, place de Florence en Italie.
 (3001) Michelangelo, petit astéroïde de ceinture principale.

Voir aussi